Ухов Іван Сергійович (рос. Иван Сергеевич Ухов , 29 березня 1986) — російський легкоатлет, олімпійський чемпіон. 
 Ухов Володимир Дмитрович — радянський військовий, генерал-лейтенант танкових військ.